Kupka
 František Kupka – pittore ceco
 5363 Kupka – asteroide della fascia principale